półwysep Ungava – półwysep w Kanadzie
 zatoka Ungava – zatoka, odnoga Cieśniny Hudsona
 Ungava – dawna nazwa rzeki Koksoak we wschodniej Kanadzie
 Ungava – dawna nazwa jeziora Pingualuit we wschodniej Kanadzie wypełniającego krater uderzeniowy o tej samej nazwie